Cette page présente le bilan saison par saison de l'AS Cannes.

Références

Voir aussi 
 Historique complet de l'AS Cannes sur footballenfrance.fr

Cannes
Association sportive de Cannes football